EE, Ee o ee pueden referirse a:

 EE, el código ISO 3166-1 alfa-2 para Estonia.
 EE, siglas de Euskadiko Ezkerra, partido político que en 1993 se fusionó con la federación vasca del PSOE.
 ee, el código ISO 639-1 para el idioma ewé.
 Ee, localidad en el municipio de Dogeradeel (Países Bajos).
 Ee, río en Frisia (Países Bajos).
 EE, Compañía Ericsson.
 EE, un operador de telecomunicaciones de Reino Unido.

Siglas